GMC steht als Abkürzung für:

 GMC (Automarke) (General Motors Company), US-amerikanische Automobilmarke
 Galvin Manufacturing Corporation, früherer Name des Elektronik-Herstellers Motorola
 Gambia Muslim Congress, politische Partei in Gambia
 Game Maker Community, die Community der Computerspieleentwicklungsumgebung Game Maker
 General Medical Council, die britische Ärztekammer
 German MMA Championship, deutsche Mixed-Martial-Arts-Organisation
 Giant Molecular Clouds, Riesenmolekülwolken in der Milchstraße, siehe Molekülwolke #Riesenmolekülwolken
 Global Motion Compensation, verwendet von Video-Codecs, siehe Motion Compensation #Global Motion Compensation (GMC) 

Abkürzung